Гіппокамп — маленький внутрішній супутник Нептуна. Він був відкритий командою спостерігачів під керівництвом  на архівних знімках, зроблених космічним телескопом ім. Хаббла в 2004—2009 роках.

Фізичні характеристики 
Діаметр складає приблизно 19 кілометрів.

Орбітальні характеристики 
Обертається навколо Нептуна між орбітами Ларисси і Протея. Велика піввісь його орбіти становить 105,3 тис. км. Період обертання навколо планети складає близько 23 години.

Назва 
20 лютого 2019 року супутник отримав офіційну назву Гіппокамп — на честь морського коня з риб'ячим хвостом з давньогрецької міфології.

Примітки

Посилання 
 У Нептуна подтверждено наличие четырнадцатого спутника 

Супутники Нептуна
Астрономічні об'єкти, відкриті 2013
Липень 2013